NGC 4954 (другие обозначения — NGC 4972, ZWG 353.8, UGC 8157, IRAS13009+7540, MCG 13-9-44, KAZ 248, ZWG 352.53, PGC 44988) — линзообразная галактика (S0) в созвездии Дракон.

Этот объект занесён в новый общий каталог несколько раз, с обозначениями NGC 4954, NGC 4972.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4954
Дракон (созвездие)